Сверлинг — фамилия:

 Сверлинг, Джо — американский писатель и кинематографист.
 Сверлинг, Питер — американский учёный.
 Сверлинг, Энтони — английский драматург.